Сен-Лоран-де-Комб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Лоран-де-Комб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда